In 1976/77 werd het 39e Cypriotische voetbalkampioenschap gespeeld. AC Omonia won de competitie voor 7e keer.

Stand

Resultaten

Kampioen 

Cypriotisch voetbalseizoen
Competitievoetbal 1976/77